Informàtica: sigles de l'empresa Hewlett-Packard.
 Literatura: inicials del personatge literari Harry Potter.
 Unitat de potència: en anglès Horse Power, vegeu Cavall de vapor.